Klub Sportowy Wesoła – stołeczny klub sportowy z 5 sekcjami: badminton, piłka nożna, szachy, tenis stołowy, łucznictwo. Jego siedziba znajduje się na terenie dzielnicy Wesoła w Warszawie.

Klub powstał w 1993, jako Miejski Ludowy Klub Sportowy Wesoła z jedną sekcją piłki nożnej. Jest jednym z największych, pod względem liczby zawodników, klubem na terenie Warszawy. Jego wychowankiem jest piłkarz Adam Dźwigała,  powołany przez selekcjonera Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski na mecze z Włochami i Irlandią w 2018. W kadrze nie zadebiutował.

Przypisy 

Kluby piłkarskie w Warszawie
Kluby sportowe w Warszawie
Polskie kluby badmintona
Polskie kluby łucznicze
Polskie kluby szachowe
Polskie kluby tenisa stołowego
Polskie wielosekcyjne kluby sportowe
Wesoła (Warszawa)
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1993